Nicó de Tàrent, dirigent de la ciutat de Tàrent.
 Nicó Percó, dirigent de la ciutat de Tàrent.
 Nicó de Cilícia, un dels caps dels pirates de Cilícia.
 Nicó (poeta), poeta còmic grec 
 Nicó Abat, abat armeni del .
 Nicó Monjo, monjo de Rhaethus a Palestina del segle XI
 Nicó de Pèrgam, arquitecte i geòmetra pare de Galè.
 Nicó (metge), metge grec del segle I aC